Білоруська футбольна вища ліга 2023 — 33-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Білорусі.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Білоруська Вища ліга на soccerway 
 Білоруська федерація футбола  

2023
Білорусь
2023 у білоруському спорті